Усть-Пожва — опустевшая деревня в Добрянском районе Пермского края России. Входит в состав Перемского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена у реки Пожва, вблизи места ее впадения (устья) в реку Косьва. В 200 метрах к востоку стоит деревня Софронята.

Население

Инфраструктура 
Подсобное личное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога от деревни Софронята.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Добрянского района